Ларри Чарльз (, родился 20 февраля 1956 г.) — американский писатель, режиссёр и продюсер. Он известен как автор сценария для американского комедийного сериала Seinfeld за первые 5 сезонов, являясь автором ряда самых «чернушных» и абсурдных сюжетных линий сериала. Известен как режиссёр фильмов Борат, Religulous, Бруно и Диктатор.

Биография 
Родился в Бруклине в еврейской семье, вырос в микрорайоне Трамп-Виллидж. Окончил среднюю школу Джона Дьюи, поступил в колледж при Ратгерском университете, но бросил его ради участия в комедийном конкурсе. Он стал писать в Нью-Йорке сатирические истории и порнографические новеллы для журналов, затем писал сценарии для Ларри Дэвида, использовавшиеся в шоу «Пятницы», которое шло с 1980 по 1982 годы, но после этого Чарльз долго время оставался без работы. В 1989 году по предложению Ларри Дэвида писал для телесериала «Сайнфельд». Его режиссёрским дебютом стал фильм «Шоу века» (фильм провалился в прокате). Следующий его фильм, «Борат», созданный в соавторстве и по сценарию Саши Барона Коэна, стал более успешным и при бюджете в 18 миллионов долларов получил в прокате более 261 миллиона долларов. Также Чарльз снимал эпизоды в сериале HBO «Умерь свой энтузиазм».

Номинации 
За «Худший выдуманный фильм» «Борат».

Фильмография

Фильмы

Примечания 

Выпускники Средней школы Джона Дьюи